Юрий Иванович Гундоров — князь, воевода и наместник в правлении Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича Грозного.

Второй сын удельного стародубского князя Ивана Фёдоровича Большого Гундора и княгини Евфимьи. Бездетен.

Биография 
Стоял в Туле с Передовым полком 2-м воеводою (1533), после роспуска "больших воевод" оставлен там годовать 4-м воеводой и наместником (1534), воевода в Серпухове (1535). После получения сообщения о нападении литовцев на Гомье и высылке из него русского воеводы князя Д. Щепина направлен в Брянск с полком правой руки 2-м воеводою. Второй воевода в Туле (1536). Отправлен во Владимир с передовым полком 2-м воеводою (1540). В связи с приходом к Мурому казанского хана Сафа-Гирея послан во Владимир 2-м воеводою Сторожевого полка (1541). После ухода "больших воевод" в Москву отправлен в Шую на случай нападения казанских татар (февраль 1542). Ходил с передовым полком 2-м воеводою во Владимир (1542).

Сделал вклад в Троице-Сергиев монастырь 50 рублей (март 1542). Завещал по духовной грамоте своему брату Семёну Ивановичу половину своих вотчин в Суздальском уезде, с условием передачи их после его смерти Рождественскому монастырю, что и было исполнено (май 1564).

Примечания

Литература 

 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М. 1987 г.
 А.В. Антонов. Вотчинные архивы Владимирских монастырей и соборов XIV - начало XVII веков.

Юрий